Змагання з вітрильного спорту в змішаному класі Nacra 17 на літніх Олімпійських іграх 2020 відбулась з 28 липня до 3 серпня в Камакурі. Загалом відбулося 13 запливів (останній з них - медальний).

Розклад

Результати

Примітки 

змішані Nacra 17